Хлынино — название населённых пунктов в России:

 Хлынино — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Хлынино — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Хлынино — деревня в Путятинском районе Рязанской области.